Тернавська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Тернавська сільська рада — Львівська область, Старосамбірський район
 Тернавська сільська рада — Хмельницька область, Ізяславський район
 Тернавська сільська рада — Чернівецька область, Герцаївський район